Ринкон Антонио има више значења:

 Ринкон Антонио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон Антонио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон Антонио (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику